À mão livre é um termo utilizado em áreas como artes gráficas e design para designar um desenho ou pintura conduzido de modo totalmente manual, ou seja, com as mãos, sem necessidade de qualquer outro tipo de artefato como decalque, tecnologia digital, estêncil ou outro suporte. O termo também é frequentemente utilizado em diversas áreas como bordado e tricô, aerografia, grafite, e desenho em geral para referir-se a execução sem necessidade de suporte, e usando apenas as mãos e a inspiração do artista. Seria como desenhar com apenas um papel e lápis e sem ter nenhuma referência visual ou manual presente, usando somente a mente e a imaginação.

Artes gráficas
Design
Desenho